Форг — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Форг, Венсан (род. 1981) — французский регбист.
 Форг, Гюнтер (1952—2013) — немецкий живописец, фотограф и скульптор.
 Форг, Пьер (род. 1938) — французский политик.
 Форг, Сандра (в прошлом Вилфрид Форг; род. 1969) — французская слалом-каноист, чемпион Олимпийских игр 1996 года.
 Форг, Фернан (1884—1973) — французский регбист.

Топоним 
 Форг — коммуна во французском департаменте Верхняя Гаронна.